Yowa (rivière) Congo, Kasai
 Yowa (rivière) Congo, Equateur